Bahía Blanca steht für: 

 Bahía Blanca, Stadt in Argentinien
 Partido Bahía Blanca, Verwaltungseinheit in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 Bahía Blanca (Bucht), Meeresbucht bei der nach ihr benannten Stadt
 Bahía Blanca (Film), Film von Jesús Franco (1984)
 Bahía Blanca (Tango), Musikstück von Carlos Di Sarli
 Bahía Blanca (1927), Vermessungsschiff der argentinischen Marine (Stapellauf 1927)
 Bahía Blanca (GC 75), Wachtboot der argentinischen Küstenwache (Stapellauf 1965)